Принц Георг Вільгельм Карл Віктор Вальдек-Пірмонтський (; 10 березня 1912, Бад-Арользен — 14 листопада 1971, Бад-Арользен) — німецький офіцер.

Примітки 
Вальдекський дім
Учасники Другої світової війни з Німеччини